Torsa (illa), illa deshabitada de les Hèbrides Interiors, a Escòcia.
 Torsa (riu), també conegut com a Dharla, riu de Bangladesh.